Cachrydium sieversii är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Anton von Meyer och Koso-pol. Cachrydium sieversii ingår i släktet Cachrydium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
sieversii